Eurhynchus är ett släkte av skalbaggar. Eurhynchus ingår i familjen Eurhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Eurhynchus